Яттара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яттара, Ибрагим (род. 1980) — гвинейский футболист, полузащитник.
 Яттара, Мохамед (род. 1993) — гвинейский футболист, нападающий.
 Яттара, Наби (род. 1984) — гвинейский футболист, вратарь.